Те́йлор Сент-Клэр (), настоящее имя — Ки́мберли Найт (; 1 июня 1969, Ричмонд, Виргиния, США) — американский продюсер и режиссёр порнофильмов, бывшая порноактриса. В 2004 году она была включена в Зал славы AVN.

Ранняя жизнь и карьера 
Сент-Клэр выросла в Огайо, а затем она переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру в порноиндустрии. Она начала сниматься для мужских журналов в 1994 году, а в 1994—1997 годы она играла в фильмах категории B. В 1995 году она начала сниматься в порнофильмах, но в настоящее время она завершила карьеру.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Члены Зала славы AVN